Se llama lagunas Encadenadas (o laguna Las Encadenadas) a cualquiera de los siguientes cuerpos de agua en Argentina:

 Las lagunas Encadenadas de Monte, un sistema lacustre situado en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires.
 Las lagunas Encadenadas de Chascomús, un sistema lacustre situado en el este de la provincia de Buenos Aires.
 Las lagunas Encadenadas del Oeste, un sistema lacustre situado en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
 La laguna La Tablilla (también llamada «laguna Las Encadenadas»), un cuerpo lacustre situado en el este de la provincia de Buenos Aires.